Termin Zaz ima više značenja.

 Zaz je francuska pevačica džez muzike.
 -{ZAZ}- je ukrajinski proizvođač automobila.